Vannelli ist der Familienname folgender Personen:

 Gino Vannelli (* 1952), kanadischer Jazz-, Rock- und Popsänger
 Mike Vannelli (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler